Startup – in economia, impresa di recente fondazione 
 Startup – in informatica, processo di avvio di un computer
 Startup – località statunitense nello stato di Washington
 StartUp – serie televisiva statunitense del 2016
 The Startup – film italiano del 2017
 Start-Up – drama coreano del 2020